por – gatunek rośliny
 por (łac. porus, otwór) – mikroskopijny otwór, na przykład ujście gruczołu w skórze
 por – pusta przestrzeń wewnątrz materiału
 por – pusta przestrzeń w strukturze skały (w tym gleby)
 Por – alternatywna nazwa rzeki Pór

Skróty:
 por. – porucznik
 por. – porównaj
 POR – Rajd Press-on-Regardless
 PoR - Prophets of Rage